Civray kan syfta på:
 Civray, Cher
 Civray, Vienne